Каэлас () — фамилия. Известные носители:

  (1911—1964) — эстонский журналист.
 Каэлас, Александр Ананиевич (1880—1920) — эстонский философ и переводчик.
 Каэлас, Лили (1919—2007) — шведская археолог.